Rhabdoclema är ett släkte av svampar. Rhabdoclema ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhabdoclema